La città e i cani (	La ciudad y los perros) – romanzo di Mario Vargas Llosa del 1963
La ciudad y los perros – film del 1985 diretto da Francisco José Lombardi